Deutscher Soldatenfriedhof steht für:

 Beinhaus von Douaumont, Frankreich (französisch-deutsch)
 Deutscher Soldatenfriedhof Langemark, Belgien
 Deutscher Soldatenfriedhof Costermano, Italien
 Deutscher Soldatenfriedhof in Nazareth, Israel
 Deutscher Soldatenfriedhof Helsinki-Honkanummi, Finnland
 Deutscher Soldatenfriedhof Hooglede, Belgien
 Deutscher Soldatenfriedhof Insterburg, Russland
 Deutscher Soldatenfriedhof Menen, Belgien
 Deutscher Soldatenfriedhof Rovaniemi Norvajärvi, Finnland
 Deutscher Soldatenfriedhof Vladslo, Belgien
 Ehrenfriedhof Arys, Russland (russisch-deutsch)
 Ehrenfriedhof Barmen, Deutschland
 Soldatenfriedhof Lommel, Belgien
 Bordj Cedria, Tunesien
 Deutscher Soldatenfriedhof Maleme, Kreta